Малые Ела́сы () — деревня в Горномарийском районе республики Марий Эл, входит в Еласовское сельское поселение.

Географическое положение 
Деревня Малые Еласы расположена в 1 км от села Еласы, на правом берегу реки Большая Юнга.

История 
Впервые в документах деревня упоминается в 1795 году.

В 1924—1931 годах входила в Козьмодемьянский кантон, в 1931—1936 годах — в Горномарийский район, в 1936—1959 — в Еласовский район, с 1959 года — вновь в Горномарийский район.

Население 

 1897 год — 58 чел.
 1919 год — 201 чел.
 1925 год — 63 чел.
 1929 год — 89 чел.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Автомобильный транспорт. Остановка общественного транспорта «Еласы».

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Горномарийского района